Matići est un toponyme qui peut désigner :
Matići, une localité de Bosnie-Herzégovine située dans la municipalité d'Orašje, dans le canton de la Posavina et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Matići, une localité de Croatie située dans la municipalité de Vrbovsko, comitat de Primorje-Gorski Kotar.